Натуральне число 162
 162 рік до нашої ери
 162 рік нашої ери